Unterer Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Unterer Bach (Buchenbach) (auch Untere Bach), linker Zufluss zum Buchenbach (Murr) in Birkmannsweiler, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Unterer Bach, rechter Zufluss des Eckartshauser Bachs am Ortsende von Eckartshausen, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Unterer Bach (Flinsbach) (auch Untere Bach), rechter Zufluss zum Flinsbach (zum Weiherbach, zum Sulzbach, zur Körsch) in Bernhausen, Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Unterer Bach vom Schloßberg, linker Zufluss zum Beerbach bei Nieder-Beerbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Unterbach